Gerersdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Gerersdorf (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

Gemeindeteile:
 Gerersdorf (Burgoberbach), Ortsteil der Gemeinde Burgoberbach, Landkreis Ansbach, Bayern

 Gerersdorf bei Güssing, Katastralgemeinde von Gerersdorf-Sulz, Bezirk Güssing, Burgenland
 Gerersdorf (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil in der Marktgemeinde Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Gerersdorf (Gemeinde Pöggstall), Katastralgemeinde von Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Gerersdorf (Gemeinde Sieghartskirchen), Katastralgemeinde von Sieghartskirchen, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Gerersdorf (Gemeinde Hörsching), Ortschaft von Hörsching, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Gerersdorf (Gemeinde Kematen), Ortschaft von Kematen an der Krems, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Gerersdorf (Gemeinde Ried), Ortschaft von Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich

Siehe auch:
 Gerasdorf, Gersdorf (Begriffsklärung)